Дэвид Смит (; ) — английский рестлер.

Смит наиболее известен своими выступлениями в США в World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) под именами Дейви Бой Смит () и Британский бульдог ().

Он тренировался у Теда Бетли в Уинвике, Англия, а затем переехал в Калгари, Альберта, Канада, чтобы продолжить обучение у Стю Харта. Смит завоевывал титулы в WWE в течение трех десятилетий, с 1980-х по 2000-е годы. Он был хедлайнером множества PPV-шоу WWF и World Championship Wrestling (WCW), которые включали матчи за титулы чемпиона мира. Смит также победил своего шурина Брета Харта в борьбе за интерконтинентальное чемпионство WWF в главном событии SummerSlam 1992 года на лондонском стадионе «Уэмбли» перед 80 355 болельщиками. Харт считает это лучшим своим матчем.

Он был первым в истории чемпионом Европы WWF и является рекордсменом по продолжительности чемпионства (206 дней) и по общему количеству дней в качестве чемпиона (253). До того, как добиться успеха в сольной карьере, Смит достиг славы как один из членов команды «Британские бульдоги», вместе со своим двоюродным братом Динамит Кидом. Смит был введен в Зал славы WWE в 2020 году.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
У Смита и его жены Дианы двое детей: Гарри (родился 2 августа 1985 года) и Джорджия (родился 26 сентября 1987 года). В начале 2000 года Диана развелась с Смитом. В то время он поступил в клинику реабилитации от наркомании по инициативе и за счёт Винса Макмэна из-за проблем с болеутоляющими и морфийными препаратами, на которые получил рецепт, когда перенёс травму спины в WCW. Вскоре после этого он был уволен из WWF.

Андреа Реддинг, которая была его девушкой с 2000 года до его смерти, заявила, Смит собирался жениться на ней незадолго до смерти.

Смерть 
Смит умер 18 мая 2002 года после перенесённого сердечного приступа во время отпуска в Инвермере, Британская Колумбия со своей подругой, бывшей женой Брюса Харта, Андреа Реддинг. Вскрытие показало, что использование анаболических стероидов могло сыграть свою роль в его смерти, но определённой причины не было найдено. Было очевидно, что стресс, тяжёлые травмы и употребление наркотиков оказали влияние на здоровье Смита. Брюс Харт утверждал, что «Дейви заплатил цену за стероидные коктейли и гормоны роста».

Были проведены две похоронные службы: одна — Андреа, другая — семьёй Хартов. Брет Харт присутствовал на обоих.

Похоронен в своём родном городе Голбон.

Титулы и награды 
 All Japan Pro Wrestling
 January 2nd Korakuen Hall Heavyweight Battle Royal Winner (1989)

 Pro Wrestling Illustrated
 Матч года (1992) против Брета Харта на SummerSlam
 PWI ставит его под №15 среди 500 лучших рестлеров в 1993 году
 PWI ставит его под №5 среди 100 лучших команд в 2003 году с Dynamite Kid
 PWI ставит его под №53 среди 500 лучших рестлеров в 2003 году

 Stampede Wrestling
 NWA Stampede International Tag Team Championship (Calgary version) (2 раза) — с Брюсом Хартом
 Stampede British Commonwealth Mid-Heavyweight Championship (1 раз)
 Stampede Wrestling International Tag Team Championship (2 раза) — с The Dynamite Kid
 Stampede North American Heavyweight Championship (2 раза)
 Stampede World Mid-Heavyweight Championship (1 раза)
 Stampede Wrestling Hall of Fame

 World Wrestling Federation
 Европейский чемпион WWF (2 раза)
 Хардкорный чемпион WWF (2 раза)
 Интерконтинентальный чемпион WWF (1 раз)
 Командный чемпион мира WWF (2 раза) — с Динамит Кидом (1) и Оуэном Хартом (1)
 Победитель Королевской битвы в Альберт-холле
 Зал славы WWE (2020)

 Wrestling Observer Newsletter
 Лучший приём (1984) Power clean dropkick
 Вражда года (1997) с Бретом Хартом, Оуэном Хартом, Джимом Нейдхартом и Брайаном Пиллманом против «Ледяной Глыбы» Стива Остина
 Команда года (1985) с The Dynamite Kid

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Accelerator’s Wrestling Rollercoaster: The British Bulldog
 SLAM! Wrestling Canadian Hall of Fame: The British Bulldog
 Davey Boy Smith at Online World of Wrestling

Умершие от инфаркта миокарда
Рестлеры Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Члены Зала славы WWE